Михайловский сельский округ

Российская Федерация

Калининградская область 

 Михайловский сельский округ Гусевского района (до 2019 года)

Краснодарский край 

 Михайловский сельский округ Курганинского района
 Михайловский сельский округ Северского района

Кировская область 

 Михайловский сельский округ Тужинского района

Марий Эл 

 Михайловский сельский округ Советского района

Московская область 

 Михайловский сельский округ Шатурского района (1994—2004)

Омская область 

 Михайловский сельский округ Кормиловского района

Сахалинская область 

 Михайловский сельский округ Александровск-Сахалинского района (упразднён)

Северная Осетия 

 Михайловский сельский округ Пригородного района

Смоленская область 

 Михайловский сельский округ Дорогобужского района (упразднён)

Тверская область 

 Михайловский сельский округ Калининского района (до 2005 года)
 Михайловский сельский округ Лесного района (до 2005 года)

Ульяновская область 

 Михайловский сельский округ Тереньгульского района

Ярославская область 
 Михайловский сельский округ Рыбинского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Михайловский сельский округ Аршалынского района

Костанайская область 

 Михайловский сельский округ Карабалыкского района
 Михайловский сельский округ Мендыкаринского района

Павлодарская область 

 Михайловский сельский округ Железинского района